BNP Paribas WTA Finals Singapore 2014 – tenisowy turniej WTA w sezonie 2014 z cyklu WTA Tour Championships, zamykający sezon rozgrywek kobiecych, rozgrywany w dniach 20–26 października 2014 roku w Singapurze na kortach twardych w hali o puli nagród 6 500 000 dolarów amerykańskich.

W zawodach singlowych udział brało osiem najlepszych zawodniczek świata według klasyfikacji Road to Singapore, podsumowującej występy tenisistki w danym sezonie. Tenisistki rywalizowały w dwóch grupach po cztery osoby. Dwie najlepsze zawodniczki z każdej grupy awansowały do półfinałów, a ich zwyciężczynie zagrały o trofeum. Zawody deblowe odbywały się systemem pucharowym.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Zawodniczki rezerwowe

Faza grupowa 
Losowanie grup odbyło się 18 października o 17:00 czasu lokalnego.

Grupa czerwona

Wyniki

Tabela

Grupa biała

Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Faza pucharowa

Pula nagród

WTA Rising Stars 
Na oficjalnej stronie turnieju odbyło się głosowanie, decydujące które dwie młode i zdolne tenisistki z Azji oraz dwie z reszty świata zagrają w turnieju WTA Rising Stars (ang. rosnące gwiazdy), na tych samych kortach, co najlepsze zawodniczki świata. Mecze odbyły się w dniach 17–21 października. Zwyciężczynią pierwszej juniorskiej edycji Turnieju Mistrzyń została Portorykanka Mónica Puig.

Zawodniczki 
  Zarina Dijas 
  Mónica Puig 
  Shelby Rogers 
  Zheng Saisai

Wyniki

Tabela

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Azji
Singapur w XXI wieku